Бурес, Дорис — австрийская представительница (Социал-демократическая партия Австрии; сокр. СДПА), политик.
 Бурес — родовое подразделение в составе башкир.